MCA – z ang. Micro Channel Architecture, 32-bitowa magistrala komputerowa
 MCA – kwas monochlorooctowy (z ang. monochloroacetic acid)
 MCA – Music Corporation of America, nieistniejące przedsiębiorstwo z branży muzycznej, filmowej i telewizyjnej
 MCA Records – wytwórnia płytowa
 MCA – kod IATA portu lotniczego Macenta
 Maritime and Coastguard Agency – brytyjska administracja morska